Capadócia — região histórica da Anatólia Central (Turquia) onde existiu o Reino da Capadócia na Antiguidade
Capadócia (província romana) — de certa forma sucessora do Reino da Capadócia, que na segunda metade do  foi dividida na Capadócia Prima (ou Capadócia I) e na Capadócia Secunda (ou Capadócia II) 
Ponto (região) — região histórica do norte da Antólia (Turquia), onde existiu a província romana da Capadócia Pôntica (ou Ponto Capadócio)
Tema da Capadócia — uma subdivisão administrativa (tema) do Império Bizantino
Cappadocia — comuna italiana dos Abruzos
Capadocia —  série de televisão mexicana da HBO Latin America

Desambiguações de topônimos